

Нова Михайловка — село, Зональний район, Алтайський край
 Нова Михайловка — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Нова Михайловка — присілок, Салаватський район, Башкортостан

Див. також 
 Михайловка
 Михайлівка
 Новомихайловський
 Стара Михайловка